TBC1D2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 9-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 928 амінокислот, а молекулярна маса — 105 414.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, клітинних контактах, цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Активатори ГТФ-аз